Siteroptes är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Amerling 1861. Siteroptes ingår i familjen Siteroptidae. 

Siteroptes är enda släktet i familjen Siteroptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Siteroptes